Barànovo (Tomsk), població de la província de Tomsk, a Rússia
 Barànovo (Lípetsk), població de la província de Lípetsk, a Rússia
 Barànovo (Kursk), població de la província de Kursk, a Rússia